Исламово () — деревня в Баймакском районе Республики Башкортостан Российской Федерации. Входит в состав Юмашевского сельсовета.

География

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Баймак): 38 км,
 центра сельсовета (Юмашево): 6 км,
 ближайшей ж/д станции (Сибай): 79 км.

Население 

Согласно переписи 2002 года, преобладающая национальность — башкиры (100 %).

Примечания

Ссылки 
 Совет муниципальных образований Республики Башкортостан.
 Исламово на портале «Генеалогия и Архивы»

Населённые пункты Баймакского района